Первый дивизион Джей-лиги 2015 — 23-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Начался 1 марта и завершился 5 декабря 2015 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Омия Ардия», «Сересо Осака» и «Токусима Вортис». Их заменили «Сёнан Бельмаре» и «Мацумото Ямага», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Джей-лиге 2 2014, а также «Монтедио Ямагата», победившая в плей-офф Джей-лиги 2.

Команды

Турнирная таблица 

Источник:

Результаты матчей

Полуфинал и финал

Полуфинал

Финал 
Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги 

Япония
Спорт в Японии в 2015 году
2015